Schartenbach ist ein Gewässername:

 Schartenbach (Niederbach), linker Zufluss von der Reither Spitze des Niederbachs (zum Inn) in Auland, Gemeinde Reith bei Seefeld, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Schartenbach (Oybach), rechter Zufluss von der Jochspitze des hier noch Stuibenbach genannten Oybachs nahe der Käsalpe von Markt Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schartenbach (Ranna), linker Zufluss der Ranna vor Wildenranna, Markt Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern
 Schartenbach (Sandbach), rechter Zufluss des hier noch Bühlot genannten Sandbachs (zur Acher) vor Altschweier, Stadt Bühl, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Schartenbach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zum Sandbach, zur Acher) in Neuweier, kreisfreie Stadt Baden-Baden, Baden-Württemberg